Stockholm steht für:

Orte:
 Stockholm, die Hauptstadt Schwedens
 Stockholms län, eine schwedische Provinz
 Stockholm (Maine), eine Stadt im US-Bundesstaat Maine
 Stockholm (New Jersey), eine Stadt im US-Bundesstaat New Jersey
 Stockholm (Saskatchewan), eine Stadt in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Stockholm (South Dakota), eine Stadt im US-Bundesstaat South Dakota
 Stockholm (Wisconsin), eine Stadt im US-Bundesstaat Wisconsin
 Stockholm (Town), eine Town(ship) im Pepin County im US-Bundesstaat Wisconsin

Religion:
 Bistum Stockholm (evangelisch-lutherisch), ein Bistum der Schwedischen Kirche
 Bistum Stockholm (römisch-katholisch), ein Bistum der Römisch-Katholischen Kirche

Schiffe:
 Stockholm (Schiff, 1948), ein schwedisches Passagierschiff, das mit dem italienischen Schiff Andrea Doria zusammenstieß
 Stockholm (Schiff, 1953), ein schwedischer Kleineisbrecher

Himmelskörper:
 (10552) Stockholm, Asteroid des Hauptgürtels

Psychologie:
 Stockholm-Syndrom, ein psychologisches Phänomen

Siehe auch:
 Stockholmen